Lengau heißen folgende geographische Objekte:

 Lengau, Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

 Lengau (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Lengau (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern

 Lengau (Gemeinde Schönbach), Ortsteil von Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Lengau (Gemeinde Klaus), Ortsteil von Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Lengau (Gemeinde Roßleithen), Ort bei Roßleithen, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Lengau (Gemeinde St. Marienkirchen), Ort bei Sankt Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Lengau (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Rotte in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

 Łęgowo (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1938 Lengowen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, 1938–1945 Lengau)

Siehe auch:
 Langau (Begriffsklärung)